Norske Løve (dt. norwegischer Löwe) steht für: 

 das norwegische Staatswappen, siehe Staatswappen Norwegens
 Orden des norwegischen Löwen, ein von König Oscar II. von Norwegen gestifteter Orden
 Norske Løve (Horten), eine Festung bei Horten

Norske Løve ist der Name  folgender Schiffe:

 Norske Løve (Schiff, 1634), bis 1653 in der dänisch-norwegischen Marine
 Norske Løve (Schiff, 1654), bis 1666 in der dänisch-norwegischen Marine
 Norske Løve (Schiff, 1665), Schiff der dänischen Flotte in der Seeschlacht in der Køgebucht, bis 1679 in der dänisch-norwegischen Marine
 Norske Løve (Schiff, 1680), bis 1715 in der dänisch-norwegischen Marine
 Norske Løve (Schiff, 1704), ein bewaffnetes Kauffahrteischiff der Dänisch-Ostindischen Kompanie
 Norske Løve (Schiff, 1735), ein Linienschiff 3. Ranges in der dänisch-norwegischen Marine
 Norske Løve (Schiff, 1765), ein Linienschiff 3. Ranges in der dänisch-norwegischen Marine